

Бугри — присілок, Ічалківський район, Мордовія
 Бугри — присілок, Парабельський район, Томська область
 Бугри — селище, Рубцовський район, Алтайський край